Léopold Robert dit Jean Yole (1878-1956), écrivain et homme politique français ;
 Louis Léopold Robert (1794-1835), peintre suisse.